Al Qāhirah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Kairo (huvudstaden), 
 Kairo (guvernement), 

Robotskapade Egyptenförgreningar